Шико () — прозвище ряда бразильских футболистов:

 Арамбуру, Франсиско (1922—1997).
 Луиз Франсиско Грандо (род. 1987).

См. также 
 Шико